

Geografie
Epidaurus (Griekenland), een oude stad in Griekenland
Epidaurus (Kroatië), een voormalige Griekse nederzetting in Kroatië, nabij het huidige Cavtat
Epidaurus (mythologie), een personage uit de Griekse mythologie